La Lliga Juvenil de la UEFA 2016-2017 (2016-2017 UEFA Youth League) fou la quarta edició de la Lliga Juvenil de la UEFA i es va disputar entre el 13 de setembre de 2016 i el 24 d'abril de 2017, fou una competició a on varen participar els equips juvenils (menors de 19 anys) dels 32 equips classificats per a la Lliga de Campions de la UEFA 2016–17 i també els campions nacionals de les 32 federacions amb millor ranking, segons el coeficient de federacions de la UEFA.

Ruta de la Lliga de Campions 
32 equips jugaran la fase de grups, que corresponen als equips juvenils dels clubs classificats per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2016–17. Aquests 32 equips estaran repartits en 8 grups de 4 equips cada un. Els primers i segons classificats de cada grup passaran als vuitens de final.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Ruta de campions nacionals 
Els 32 equips campions de les lligues nacionals europees es disputaren 8 places per als play-off previs als vuitens de final. El sorteig es va celebrar l'30 d'agost del 2016.

Primera ronda

Segona ronda

Play-off 
Els 8 segons de grup de la ruta de la Lliga de Campions i els 8 guanyadors de la segona ronda de la ruta de campions nacionals jugaren una fase de play-off a un sol partit, els vuit guanyadors jugaran els vuitens de final contra els primers de grup de la ruta de la Lliga de Campions. Els emparellaments es van sortejar el 12 de desembre de 2016.

Fase Final 
El sorteig que determinava les emparellaments de vuitens, quarts de final i la final a quatre es va realitzar a Nyon el 10 de febrer de 2017.

Vegeu també 
 Lliga de Campions de la UEFA 2016–17

Referències 

Lliga Juvenil de la UEFA